Napoleone Orsini (1260 ca. – 1342), cardinale italiano
 Napoleone Orsini (1420 ca. – 1480), condottiero italiano